krasnodrzew pospolity – gatunek krzewu, zwyczajowo zwany koką lub kokainowym krzewem
 Kōka – miasto w Japonii w Prefekturze Shiga
potoczne określenie kokainy